Příjmení Weiss nebo Weiß (něm. „bílý“) může znamenat:

příjmení
 Adolf Weiß (1831–1900 n. 1901) – českoněmecký politik
 Allison Weiss (* 1987) –  americká písničkářka
 Alois Weiss (1906–1986) – kat v nacistické Pankrácké sekyrárně
 Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898-1944) – slovenský malíř židovského původu
 Brian L. Weiss (* 1944) – americký psychiatr, hypnotherapeut a spisovatel
 Carolin Weißová (* 1993) – německá zápasnice–judistka
 Daniel Brett Weiss (* 1971) – americký televizní producent, scenárista, režisér a spisovatel
 Edmund Weiss (1837–1917) – rakouský astronom
 Egon Weiss (1880–1953), německý právník a právní historik
 Ernst Weiss (1882–1940) – český, německy píšící lékař, spisovatel a dramatik
 Fritz Weiss (1919–1944) – polský jazzový trumpetista a aranžér
 Gejza Weiss (1892–???) – slovenský politik, poválečný poslanec za Demokratickou stranu
 Hans Weiss (Weiß; 1911–1978) –  důstojník Waffen-SS
 Helga Hošková-Weissová (* 1929) –  česká akademická malířka
 Hymie Weiss (Earl Weiss; 1898–1926) –  polsko-americký gangster
 Chuck E. Weiss (1945–2021) –  americký písničkář
 Gaia Weissová (* 1991) –  francouzská herečka a modelka
 Ignác František Weiss (17. století–1756) – český rokokový sochař
 Ivan Weiss (1921–1976) – český divadelní režisér
 Jan Weiss (1892–1972) – český spisovatel-prozaik
 Jerry Weiss (* 1946) –  americký hráč na trubku
 Jicchak Hirš Weiss (1815–1905) – rakouský talmudista a literární historik z Moravy
 Jiří Weiss (1913–2004) – český režisér
 Jisra'el Weiss (* 1949) –  vrchní rabín Izraelských obranných sil původem z Československa
 Johann Weiß (politik) (1864–???) – českoněmecký politik z jižních Čech, poslanec zemského sněmu
 Johana Weissová-Cavallarová viz Hana Cavallarová (1863–1946) – česká operní pěvkyně
 Josef Weiss (politik) (1862–1934) – rakouský politik
 Josef Weiss (poslanec Říšského sněmu) – rakouský podnikatel a politik ze Slezska, v r. 1848 poslanec Říšského sněmu
 Karel Weiss (1862–1944) –  český hudební skladatel, sběratel lidových písní a folklorista
 Karel Weiss (fotbalista) (1944–2000) –  český fotbalista
 Louise Weissová (1893-1983) – francouzská spisovatelka a politička
 Margaret Weis – americká spisovatelka
 Max Weiss (1857–1927) – rakouský šachista
 Martin Weiss – více různých osob 
 Me'ir Weiss (1908–1998) – izraelský rabín, pedagog a biblista
 Peter Weiss – více různých osob 
 Petr Weiss (* 1954) – český sexuolog, sexuální psycholog, klinický psycholog a psychoterapeut
 Rainer Weiss (* 1932) – americký fyzik
 Ruth Weiss (1928–2020) – americká básnířka
 Sabine Weissová (1924–2021) – švýcarsko-francouzská fotografka
 Siegfried Weiss (1933–2022) – český fotograf
 Stephen Weiss (* 1983) – kanadský hokejista
 Sylvius Leopold Weiss (1687–1750) –  německý hudební skladatel a loutnista
 Szewach Weiss (1935–2023) – izraelský politolog a politik
 Tibor Weiss (1930–1994) – slovenský stomatolog a fotbalista
 Victor Weiss von Starkenfels (1818–1886) – rakouský diplomat a politik, poslanec Říšské rady
 Vilém Weiss (1835–1891) – český lékař
 Vladimír Weiss – více různých osob 
 Volkmar Weiss (* 1944) – německý vědec a spisovatel
 Wilhelm Weiss (1859–1904) – český matematik a učitel
 Yisroel Dovid Weiss (* 1956) – americký rabín

sportovní kluby
 Blau-Weiß 90 Berlin – německý sportovní klub
 FC Blau-Weiß Linz – rakouský fotbalový klub
 FC Rot-Weiß Erfurt – německý fotbalový klub
 LTTC Rot-Weiß Berlin – německý tenisový klub
 Rot Weiss Ahlen – německý fotbalový klub
 Rot-Weiss Essen – německý fotbalový klub
 SC Rot-Weiß Oberhausen – německý sportovní klub

jiné významy
 Weiss (automobil) – zaniklá maďarská značka automobilů výrobce Csepel (jedna ze tří)
 Berliner Weisse – druh svrchně kvašeného piva
 Blau-Weiss – sionistické hnutí mládeže
 Fall Weiss – německá invaze do Polska 1939
 Gebrüder Weiss – rakouská logistická firma
 Textilní továrna Weiss a Rössler – památkově chráněná budova ve Vrbně pod Pradědem
 Weiss (kráter) – kráter na Měsíci
 Leonhard Weiss – německá stavební firma, založená v roce 1900 v Göppingenu
 Mount Weiss – hora v kanadské provincii Alberta
 Weiss (řeka) – řeka ve francouzském départementu Haut-Rhin

Související články 
 Weis
 Weiser
 Bílý (příjmení)
 Weißenkirchen
 Weißenstein

Německá příjmení
Židovská příjmení